Nebraska – stato degli Stati Uniti d'America
 10195 Nebraska – asteroide della fascia principale scoperto nel 1996
 Nebraska – film diretto da Alexander Payne del 2013
 Nebraska – episodio della seconda stagione della serie televisiva The Walking Dead

Musica 

Nebraska – album di Bruce Springsteen del 1982
 Nebraska – singolo di Bruce Springsteen del 1982
 Nebraska – album di Ryan Adams del 2022